Арсена́т ка́льция (мышьяковоки́слый ка́льций, химическая формула — Ca(AsO)) — неорганическая кальциевая соль мышьяковой кислоты.

При стандартных условиях, арсенат кальция — это бесцветные кристаллы, не растворимые в воде. Образует кристаллогидраты.

Нахождение в природе 

В природе, арсенат кальция встречается в виде двух минералов: рауенталит — Ca(AsO) • 10HO  и фонуксит — Ca(AsO) • 11HO .

Физические свойства 
Арсенат кальция образует бесцветные кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа R 3c,
параметры ячейки a = 1,405 нм, α = 45,05°, Z = 7
(в гексагональной установке
a = 1,077 нм, c = 3,781 нм, Z = 21) .

Не растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава Ca(AsO) • n HO, где n = ¼, 2/3, 2, 2¼, 3, 3 2/3, 4¼, 10, 11 и 14.

Получение 
 Взаимодействие растворов гидроксида кальция и мышьяковой кислоты:

Применение 
Ранее, использовался как гербицид и инсектицид, однако в данное время запрещён в большинстве стран.

Примечания

Литература 
 

кальция
Соли кальция
Соединения кальция по алфавиту
Мутагены